Meerbeck bezeichnet:

 Meerbeck, Gemeinde im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Meerbeck (Moers), Ortsteil des Stadtteils Rheinkamp, Moers, Nordrhein-Westfalen
 Kolonie Meerbeck, ehemalige Bergarbeitersiedlung in Moers, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
Merbeck